

Cinema 
 Le 5 facce della violenza (The Animals) – film statunitense del 1970 diretto da Ron Joy
 The Animals  – film filippino del 2012 diretto da Gino M. Santos

Musica 
 The Animals  – gruppo musicale britannico
 The Animals  – album del gruppo omonimo uscito negli Stati Uniti nel settembre del 1964
 The Animals  – album del gruppo omonimo uscito nel Regno Unito nell'ottobre del 1964 (con contenuti diversi da quello precedente)

Pagine correlate 
 Animals
 The Animal